Partido Socialista (França)
Partido Socialista (Países Baixos)

Brasil
Partido Socialista Brasileiro (1985)
Partido Socialista (Brasil) — fundado em 1985 e extinto em 1989
Partido Socialista Brasileiro (1947) — fundado em 1947 e extinto em 1965

Portugal
Partido Socialista (Portugal)
Partido Socialista Português — partido político português (1875—1933)

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações